«Unbreakable» — песня швейцарской рок-группы Sinplus, представляющая страну на музыкальном конкурсе Евровидение 2012. Музыкальный сингл «Unbreakable» вышел в продажу в формате цифровой дистрибуции 1 октября 2011 года; это первый сингл с их дебютного студийного альбома .

Авторами песни стали участники дуэта Sinplus братья Иван и Габриэль Броджини. 25 декабря 2011 года песня дебютировала в Schweizer Hitparade на 34 месте. 19 марта 2012 года состоялась премьера видеоклипа. 6 апреля на iTunes вышла новая версия сингла, созданная специально для Евровидения.

Список композиций 
 Digital download
 «Unbreakable» — 3:08

Позиции в чартах

Хронология релиза

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип «Unbreakable»

Песни Швейцарии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»